«Мулан (саундтрек)»:
 «Мулан (саундтрек, 1998)» — саундтрек мультфильма 1998 года.
 «Мулан (саундтрек, 2020)» — саундтрек фильма 2020 года.